Cassiar est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, ville fantôme de Colombie-Britannique
Cassiar, ancienne circonscription provinciale britanno-colombienne (1871-1903)
Chaîne des Cassiars, massif montagneux de Colombie-Britannique et du Yukon
Route Stewart-Cassiar, route 37 en Colombie-Britannique
, tributaire de la 
, région géographique et historique de Colombie-Britannique

Autre
, division cadastrale en Colombie-Britannique
, tunnel de la route transcanadienne

Voir aussi

Homonymie de toponyme